Dhamtari (district), een district van de Indiase staat Chhattisgarh
 Dhamtari (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dhamtari